Dashi puede referirse a:
 Dashi, caldo básico de pescado en la cocina japonesa.
 Dashi, carroza o palanquín decorado que se saca de los santuarios en procesiones para determinadas fiestas japonesas.
 Dashi, localidad de la provincia de Guangdong en la República Popular China.
 Dashi Namdakov, escultor y artista ruso, miembro de la Unión Rusa de Artistas.
 Gran Maestro Dashi, personaje en la serie estadounidense de dibujos animados Xiaolin Showdown.
 Yelü Dashi, fundador de la dinastía del Kanato de Kara-Kitai.